Spisula är ett släkte av musslor som beskrevs av Gray 1837. Spisula ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Spisula